Marder (německy kuna) může znamenat:

 řadu německých stíhačů tanků druhé světové války:
  Marder I
  Marder II
  Marder III
 Marder (ponorka), trpasličí ponorku ve výzbroji Kriegsmarine za druhé světové války
 Marder, bojové vozidlo pěchoty ve výzbroji Bundeswehru vyráběné od začátku 70. let 20. stol.

Marder je rovněž příjmení:

 Abram Pavlovič Marder (1931–2013), ukrajinský sovětský architekt
 Arthur Marder (1910–1980), americký námořní historik
 Michael Marder (* 1980), baskický filozof